

Geografia 
 Pizzo Berro – montagna nella parte centrale del gruppo dei Monti Sibillini

Persone 
 Bernardo Prudencio Berro – politico e scrittore uruguaiano
 Enrique García-Berro – astrofisico spagnolo
 Manfred Berro – canoista tedesco di slalom